Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Invincible ().

 HMS Invincible — бывший французский 74-пушечный линейный корабль L’Invincible; захвачен при мысе Финистерре в 1747. Первый 74-пушечный линейный корабль специальной постройки, служивший в Королевском флоте.
 HMS Invincible — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга; спущен на воду в 1765 в Дептфорде; вошел в строй в Портсмуте в 1776. Участвовал в Битве при лунном свете (против испанцев) в бою у острова Сент-Киттс и Первом июня (против французов). Также участвовал в захвате Сент-Люсии, Тринидада и Суринама. Разбился у побережья Норфолка в 1801, погибли 400 человек.
 HMS Invincible — 74-пушечный линейный корабль; спущен на воду в Вулвиче в 1808. Участвовал в Иберийской войне, поддерживал британскую армию. Выведен в резерв в 1814, разобран в 1861, в Плимуте.
 HMS Invincible — планировался как второй океанский стальной бронированный фрегат, однотипный с HMS Warrior, но переименован в HMS Black Prince до спуска на воду.
 HMS Invincible — батарейный броненосец, построен в 1869; переименован в Erebus в 1904 в Fisgard II в 1906; затонул в шторм в 1914.
 HMS Invincible — линейный крейсер типа Invincible времен Первой мировой войны; с конца 1908 в составе 1-й крейсерской эскадры Grand Fleet. Участвовал в сражении в Гельголандской бухте, в бою у Фолклендских островов, и в Ютландском сражении, где взорвался и затонул с потерей 1,026 человек, получив попадание с SMS Lützow. Уцелели только шестеро.
 HMS Invincible (R05) — легкий авианосец, головной корабль типа Invincible. В строю с 1980 по 2005, включая участие в Фолклендской войне.